Cinéma et télévision
 The Replacements est le titre original du film américain Les Remplaçants, réalisé par Howard Deutch en 2000.
 The Replacements est une série télévisée américaine créée par Dan Santat en 2006.

Musique
 The Replacements est un groupe de rock alternatif américain des années 1980.